{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Zevende etappe
| datum  = 5 juli
| jaar   = 2013
| van    = Montpellier
| naar   = Albi
| lengte = 205,5
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 07.png
| e1     =  Peter Sagan
| e1t    = 4u54'12"
| e2     =  John Degenkolb
| e2t    = z.t.
| e3     =  Daniele Bennati
| e3t    = z.t.
| s      =  Jan Bakelants
| e1n    = Bram Tankink
| e1np   = 16
| e1nt   = z.t.
| e1b    = Philippe Gilbert
| e1bp   = 17
| e1bt   = z.t.
| k1     =  Daryl Impey
| k1t    = 27u12'29"
| k2     =  Edvald Boasson Hagen
| k2t    = + 3"
| k3     =  Simon Gerrans
| k3t    = + 5"
| k1n    = Wout Poels
| k1np   = 36
| k1nt   = +38"
| k1b    = Philippe Gilbert
| k1bp   = 23
| k1bt   = +31"
}}

De zevende etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op 5 juli 2013 en gaat van Montpellier naar Albi over een afstand van 205,5 kilometer.

Parcours 
Het is een heuvelrit met een beklimming van de tweede categorie, twee van de derde en een van de vierde categorie. Er is een tussensprint op 135 km bij Viane.

Verloop 
Na enkele mislukte pogingen van onder meer Sep Vanmarcke, waren het Blel Kadri en Jens Voigt die getweeën de vroege ontsnapping vormden. Hun voorsprong groeide snel tot ruim 6 minuten. Tijdens de beklimming van de Côte de la Croix-de-Mounis maakt het Cannondale-team tempo in het peloton in een poging concurrenten van Peter Sagan voor de etappezege af te schudden. Door op deze klim als eerste bovenaan te komen, nam Kadri de leiding in het bergklassement over van Pierre Rolland. Niet lang daarna werden de beide koplopers door het eerste deel van het peloton ingelopen.

Na de tussensprint nam Cannondale wat gas terug. Jan Bakelants viel daarna aan, en kreeg Juan José Oroz en Cyril Gautier mee. De voorsprong van het drietal werd nooit groter dan een minuut, en iets minder dan 3 kilometer voor de finish werden ze bijgehaald. John Degenkolb kwam in de sprint vroeg op kop, en Peter Sagan maakte het werk van de Cannondale af met een sprintoverwinning.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Janez Brajkovič (Astana) - niet gestart: knieblessure na val zesde etappe
  Christian Vande Velde (Team Garmin-Sharp) - opgave na val
  Adriano Malori (Lampre-Merida) - heupblessure

Externe links
 De route van de 7e etappe op www.letour.fr

07
Sportevenement in Occitanie
Sport in Tarn
Albi